Tribune (stadion), een stellage in bijvoorbeeld een stadion of theaterzaal
 Trubine (Kansas), een plaats in Kansas
 Trubine (band), een popgroep
 Trubine (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 Tribune (motorfiets)
 Tribune (Kansas)

Kranten en tijdschriften:
 The Trubine, een Engelstalig Indiaas dagblad
 Chicago Trubine
 New-York Tribune
 International Herald Tribune, thans New York Times International Edition
 Harare Tribune
 Tahoe Daily Tribune
 De Tribune (krant), de titel van enkele Nederlandse partijbladen
 De Tribune (partijblad RCP), het partijblad van de Nederlandse Revolutionair-Communistische Partij
 Rode Tribune, het partijblad van de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland
 Tribune (partijblad SP), het partijblad van de Nederlandse Socialistische Partij
 Tribune (Belgisch tijdschrift), een Belgisch vakbondsblad
 Tribune (Brits tijdschrift), een socialistisch Brits tijdschrift

Zie ook 
 Tribunus
 Tribuun